Талмиџ има више значења:
 Талмиџ (Калифорнија)
 Талмиџ (Канзас)
 Талмиџ (Небраска)